Ел Интермедио има више значења:

 Ел Интермедио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Интермедио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Интермедио (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Интермедио (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику